Балык:

 Балык — солёная и затем провяленная на воздухе спинка крупных рыб ценных пород — осетровых, лососёвых.

Персоналии 
 Балык, Владимир Антонович (род. 1958) — баянист, педагог, композитор, заслуженный артист России.
 Балык, Митрофан Маркиянович (1905— 1970) — советский учёный, первый директор Челябинского политехнического института (1949—1951).

См. также 
 Балыки
 Балыков
 Большой Балык — река в России, протекает по территории Сургутского и Нефтеюганского районов Ханты-Мансийского АО.
 Кичи-Балык — село в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, Российской Федерации.
 Малый Балык — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.